Ryan Lomberg (né le  à Richmond Hill dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier gauche.

Biographie

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2009-2010 || Rangers de North York || OJHL ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2010-2011 || Patriots d'Upper Canada || OJHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||0 ||4 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2011-2012 || Lumberjacks de Muskegon || USHL ||52 ||22 ||18 ||40 ||154 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Black Bears du Maine || HE ||32 ||7 ||7 ||14 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2013-2014 || Black Bears du Maine || HE ||34 ||11 ||7 ||18 ||40 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2014-2015 || Phantoms de Youngstown || USHL ||56 ||24 ||19 ||43 ||146 ||4 ||1 ||1 ||2 ||6
|-
| 2015-2016 || Thunder de l'Adirondack || ECHL ||43 ||18 ||17 ||35 ||48 ||12 ||3 ||3 ||6 ||27
|-
| 2015-2016 || Heat de Stockton || LAH ||15 ||0 ||3 ||3 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2016-2017 || Heat de Stockton || LAH ||68 ||13 ||16 ||29 ||127 ||1 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
| 2017-2018 || Heat de Stockton || LAH ||57 ||13 ||15 ||28 ||110 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Flames de Calgary || LNH ||7 ||0 ||1 ||1 ||15 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Heat de Stockton || LAH ||58 ||12 ||17 ||29 ||72 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2018-2019 || Flames de Calgary || LNH ||4 ||0 ||0 ||0 ||17 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Heat de Stockton || LAH ||21 ||11 ||9 ||20 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2020-2021 || Panthers de la Floride || LNH ||34 ||2 ||2 ||4 ||67 ||6 ||1 ||0 ||1 ||30
|-
| 2021-2022 || Panthers de la Floride || LNH ||55 ||9 ||9 ||18 ||92 ||5 ||1 ||0 ||1 ||2

| 100 || 11 || 12 || 23 || 191 || 11 || 2 || 0 || 2 || 32

Notes et références 

Naissance en Ontario
Naissance en décembre 1994
Joueur canadien de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur de hockey sur glace des Black Bears du Maine
Joueur du Thunder de l'Adirondack
Joueur du Heat de Stockton
Joueur des Flames de Calgary
Joueur des Panthers de la Floride